Rejon aleksandryjski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu kirowohradzkiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1854 km² i liczy 35 084 mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Aleksandria.

Na terenie rejonu znajdują się 2 osiedlowe rady i 24 silskie rady, obejmujące w sumie 73 wsi i 4 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy